Mirko Marković (Grahovljani kod Pakraca, 1. svibnja 1960.), srednjoškolski profesor povijesti i zemljopisa.

Životopis 
Godine 2004. postao je pomoćnik ministra u kabinetu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Vrlo aktivan na društveno-političkom, stručnom i kulturnom planu.

Obrazovanje 
 1975-1979. Srednja škola Pakrac - smjer: suradnik u odgojno–obrazovnom procesu.
 1979-1984. Zagreb - studij povijesti na Filozofskom fakultetu i zemljopisa na PMF-u.
 Redovito stručno usavršavanje (i informatika - ECDL).

Radno iskustvo 
 1986-1991. nastavnik povijesti i zemljopisa u OŠ Ivan Goran Kovačić, Vrbovsko.
 1992-2004. profesor u Gimnaziji i Drugoj srednjoj školi Beli Manastir, Beli Manastir.

Članstva 
 2003-2004. Povjerenstvo za izradu prijedloga u vezi s učenjem povijesti o području bivše Jugoslavije za razdoblje od 1989. do 1997. godine u školama Hrvatskog Podunavlja.
 1997-1999. Aktivno sudjelovanje u procesu mirne reintegracije u Podunavlju.
 1999-2001. Potpredsjednik i predsjednik Općinskog vijeća u Dardi.
 1999-2005. Predsjednik Pododbora SKD "Prosvjeta", Darda.
 2001-2003. Vijećnik Skupštine Osječko-baranjske županije (i član županijskog odbora za ljudska prava).
 2000- 2004. Član Odbora za obrazovanje i kulturu ZVO – Vukovar.
 2003-2004. Međunarodni seminar "Nastava povijesti u Hrvatskoj".
 2004. Član Glavnog odbora SKD "Prosvjeta", Zagreb.

Izvori

Vanjske poveznice 

Baranjski leksikon
Životopisi, Pakrac